Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» () — национал-консервативная политическая партия Латвии. Было создано как правое политическое объединение в 2010 году «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» и включала в себя партии «Отечеству и свободе/ДННЛ» и «Всё для Латвии!». На Конгрессе 7 декабря 2013 года «Все для Латвии!» и TB / LNNK завершили процесс слияния в одну сторону.

Примечания

Ссылки 
 Nacionālā apvienība

Националистические партии Латвии
Консервативные партии